Okręty US Navy o nazwie USS „Wathena”

 Pierwszy USS „Wathena” (ID-3884) był okrętem transportowym. W służbie w roku 1919.
 Drugi USS „Wathena” (YTB-825) był dużym holownikiem portowym. Wszedł do służby w 1973 roku, skreślony z listy jednostek floty w roku 1997.

Wathena